Los Premios Victoria es un reconocimiento anual concedido por la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María La Antigua en Panamá y que reconoce la labor excepcional de los comunicadores sociales y medios de comunicación que aporten a la construcción de la sociedad panameña. Además, se consagra como único en su tipo en todo el país.

Historia 
Los Premios Victoria surgieron de la iniciativa de los docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María La Antigua, como un evento interno para motivar la creatividad de los alumnos. La primera premiación se realizó en la universidad en el año 1992, en un ambiente jocoso e informal. Con el tiempo, la actividad evolucionó hasta convertirse en una valiosa herramienta de proyección institucional, sin perder su utilidad como vehículo apropiado para canalizar la creatividad juvenil, fomentando a la vez su aprecio por el trabajo de calidad que día a día ofrecen los profesionales de los medios de comunicación social del país.

A partir de ese año se siguió organizando este evento que, a medida que pasaba el tiempo, se fue consolidando como un galardón que premia desde el análisis profesional todas las áreas de la Comunicación Social en Panamá. Hasta la fecha no existe ningún otro premio que reconozca este tipo de labor en todo el país, por lo cual es único en su tipo.

El papel de la USMA

La Universidad, consciente de que sus acciones formativas están encaminadas a fortalecer el profesionalismo de sus estudiantes, mediante una acción coordinada con el cuerpo docente y administrativo, ha decidido respaldar la institucionalidad de los Premios Victoria, a través de las etapas de planificación, desarrollo, ejecución y evaluación del programa de trabajo correspondiente.

Estatuilla 
 
La estatuilla que año a año es entregada a los ganadores de las distintas categorías representa la victoria y los principios éticos que sobresalen sobre esta última.

Comité Organizador 
El comité directivo de la Organización Premios Victoria está encabezado por el presidente de la Asociación de Estudiantes que funge como Director General. Los demás cargos directivos de producción, relaciones públicas entre otros, están bajo la supervisión de los demás miembros de la Asociación.

Candidaturas 
El proceso de selección de los candidatos inicia desde principios de marzo cuando se formaliza la comisión llamada análisis de medios. Esta comisión es la encargada de revisar todos los posibles candidatos, consumir su contenido y seguir sus interacciones. 90 días antes de la ceremonia esta comisión se reúne y mediante unas rúbricas, previamente revisadas para corroborar su profesionalismo, se evalúan los posibles nominados.

Pasado este período, los posibles nominados son pasados a la dirección general que les da su visto bueno tomando en cuenta si cumplen con todos los requisitos. Una vez pasado este filtro, los tres primeros lugares son oficialmente presentados como nominados en la conferencia de prensa que es realizada 4 o 3 semanas antes de la ceremonia.

Los mayores galardonados en esta Premiación han sido las corporaciones TVN Media y Medcom, las cuales se posicionan como los mayores conglomerados de medios de comunicación televisivos, radiales y digitales en Panamá.

Votantes 
Los votos son emitidos por todos los estudiantes de todos los años de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la USMA que estén correctamente inscritos. Este proceso normalmente se ha hecho en forma presencial en el campus universitario, pero debido a la pandemia del coronavirus fue modificada a formato virtual.

Los estudiantes votan según el análisis profesional por los nominados que consideren correctos según su desarrollo como comunicadores sociales.

Reglas 
Para ser un posible nominado en los Premios Victoria, se deben seguir ciertas reglas:

1. Ser graduado en Comunicación Social, Periodismo, Relaciones Públicas, Producción Audiovisual o Publicidad.

2. Estar laborando activamente en el medio y dentro de la República de Panamá.

3. Si es un trabajo, escrito o audiovisual, debe haber sido publicado a partir del día después de la edición anterior hasta 90 días antes a la edición que se pretenden premiar.

4. Ser ejemplo de desarrollo íntegro y profesional en la carrera y no haber estado en escándalos que comprometan su reputación ética.

Ceremonia 
En un principio la ceremonia fue realizada en las instalaciones de la universidad, pero años más tarde fue trasladada al Teatro Nacional de Panamá, que se ha consagrado como la casa de los Premios Victoria. Sin embargo, debido a las restauraciones iniciadas en este patrimonio nacional en el año 2017, la celebración de estos galardones se trasladó a escenarios alternativos que pudieran suplir las necesidades del momento.
Se espera que la ceremonia de los Premios Victoria pueda ser trasladada en las ediciones futuras a su primera casa, el Teatro Nacional.
 

La mayoría de las ceremonias, frecuentemente se realizan entre septiembre y octubre, cuatro o tres semanas después de revelarse los nominados. La ceremonia reconoce la excelencia en las distintas ramas de la comunicación social desde el día posterior a la edición del año anterior, hasta los 90 días anteriores a la edición donde se pretenden premiar. La ceremonia inicia con la alfombra roja, en donde los presentadores, nominados e invitados especiales comparten momentos previos a la ceremonia.

Normalmente la ceremonia da inicio a las 8:00pm y tiene una duración de 2 horas. Esto sin contar que la alfombra roja y la pre-ceremonia inician una hora antes.

En el año 2021, la sección «In Memoriam» («En Memoria») fue introducida a la ceremonia, por motivo de la pandemia del covid-19 que provocó muchas muertes en todo el mundo y que busca reconocer a aquellos comunicadores sociales que ha perdido la industria. La lista de esta sección está a cargo del comité organizador bajo la supervisión del director general.

Categorías 
Las categorías son determinadas por el comité organizador con el visto bueno de la dirección de la Escuela de Comunicación Social. Según circunstancias especiales, como eventos importantes de índole nacional e internacional, el número de las mismas puede variar; pero en términos generales son 25 categorías.

Periodismo 
La categoría de periodismo, junto a la de televisión son las principales expectativas de la audiencia y los nominados:

 Mejor reportaje de prensa escrita.
 Mejor Fotografía periodística.
 Trayectoria periodística.
 Caricaturista destacado.

El premio a trayectoria periodística se otorga a aquellos profesionales del periodismo radial, escrito o televisivo con más de 20 años de experiencia.

Televisión 
 Mejor Noticiero Televisivo
 Mejor presentador de noticias
 Mejor programa televisivo de revista
 Mejor Programa deportivo televisivo
 Mejor programa televisivo de producción nacional cultural

Radio 
 Mejor Programa radial matutino
 Mejor noticiero radial
 Mejor locutor radial de noticias, desde 2021

Producción y audiovisuales 
 Mejor largometraje de ficción, desde 2021
 Mejor cortometraje de ficción, desde 2021
 Mejor cortometraje de animación, desde 2021

Comunicación digital 
 Influencer destacado
 Mejor manejo de periodismo digital, desde 2021

Publicidad 
 Mejor campaña publicitaria, desde 2021

Estudiantiles 
 Mejor reportaje escrito estudiantil.
 Mejor cortometraje estudiantil.
 Mejor fotografía estudiantil.

Referencias

Enlaces externos 
 Ganadores de los Premios Victoria 2018
 TVN Media conquista 6 Premios Victoria 2019
 Universidad Católica Santa María La Antigua